

Amerikanska jazzmusiker

A

John Abercrombie (1944– )
George Adams (1940–1992)
Pepper Adams (1930–1986)
Cannonball Adderley (1928–1975)
Nat Adderley (1931–2000)
Sylvester Ahola (1902–1995)
Gus Aiken (1902–1973) (ibland felaktigt skriven Gus Aitken)
Howard Alden (1958– )
Ed Allen (1897–1974)
Henry "Red" Allen (1906–1967)
Mose Allison (1927– )
The Andrews Sisters
Lil Hardin Armstrong (1898–1971)
Louis Armstrong (1901–1971)
Sidney Arodin (1901–1948)
Dorothy Ashby (1932–1986)
Lovie Austin (1887–1972)
Albert Ayler (1936–1970)

B

Benny Bailey (1925–2005)
Buster Bailey (1902–1967)
Chet Baker (1929–1988)
Walter Barnes (1905–1940)
Charlie Barnet (1913–1991)
Joey Baron (1955– )
Count Basie (1904–1984)
Jim Beard (1960– )
Sidney Bechet (1897–1959)
Joe Beck (1945–2008)
Bix Beiderbecke (1903–1931)
Louie Bellson (1924–2009)
Tex Beneke (1914–2000)
Bunny Berigan (1908–1942)
Chu Berry (1908–1941)
Vic Berton (1896–1951)
Denzil Best (1917–1965)
George Benson (1943– )
Barney Bigard (1906–1980)
David Binney (1961– )
Joe Bishop (1907–1976)
Brian Blade (1970– )
Eubie Blake (1887–1983)
Art Blakey (1919–1990)
Jimmy Blanton (1918–1942)
Carla Bley (1936– )
Jimmy Blythe (1901–1931)
Buddy Bolden (1877–1931)
Perry Bradford (1893–1970)
Will Bradley (1912–1989)
Zachary Breaux (1960–1997)
Michael Brecker (1949–2007)
Randy Brecker (1945– )
Dee Dee Bridgewater (1950– )
Arthur Briggs (1899–1991)
Bob Brookmeyer (1929– )
Clifford Brown (1930–1956)
Lawrence Brown (1907–1988)
Les Brown (1912–2001)
Ray Brown (1926–2002)
Steve Brown (1942– )
Tom Brown (1888–1958)
Dave Brubeck (1920–2012)
George Brunies (1902–1974)
Milt Buckner (1915–1977)
Kenny Burrell (1931– )
Gary Burton (1943– )
Garvin Bushell (1902–1991)
Jaki Byard (1922–1999)
Charlie Byrd (1925–1999)
Donald Byrd (1932– )
Bobby Byrne (1918–2006)

C

Uri Caine (1956– )
Cab Calloway (1907–1994)
Frankie Carle (1903–2001)
Hoagy Carmichael (1899–1981)
Benny Carter (1907–2003)
James Carter (1969– )
Ron Carter (1937– )
Paul Chambers (1935–1969)
Emmett Chapman (1936– )
Don Cherry (1936–1995)
Bob Chester (1908–1977)
Charlie Christian (1916–1942)
Emile Christian (1895–1973)
Kenny Clarke (1914–1985)
Sonny Clark (1931–1963)
Stanley Clarke (1951– )
Larry Clinton (1909–1985)
Jimmy Cobb (1929– )
Billy Cobham (1944– )
Nat King Cole (1919–1965)
Ornette Coleman (1930– )
Alice Coltrane (1937–2007)
John Coltrane (1926–1967)
Willie Cook (1923–2000)
Chick Corea (1941– )
Larry Coryell (1943– )
Bob Crosby (1913–1993)
Xavier Cugat (1900–1990)

D
Miles Davis (1926–1991)
Blossom Dearie (1924–2009)
Jack DeJohnette (1942– )
Paul Desmond (1924–1977)
Al Di Meola (1954– )
Baby Dodds (1898–1959)
Johnny Dodds (1892–1940)
Eric Dolphy (1928–1964)
Jimmy Dorsey (1904–1957)
Tommy Dorsey (1905–1956)
Kenny Drew (1928–1993)
Eddy Duchin (1909–1951)
Sonny Dunham (1911–1990)

E
Allen Eager (1927–2003)
Billy Eckstine (1914–1993)
Roy Eldridge (1911–1989)
Duke Ellington (1899–1974)
Herb Ellis (1921–2010)
Peter Erskine (1954– )
Booker Ervin (1930–1970)
James Reese Europe (1881–1919)
Bill Evans (1929–1980)

F

Jon Faddis (1953– )
Charles Fambrough (1950–2011)
Addison Farmer (1928–1963)
Art Farmer (1928–1999)
Joe Farrell (1937–1986)
Shep Fields (1910–1981)
Ella Fitzgerald (1917–1996)
Sonny Fortune (1939– )
Bill Frisell (1951– )

G
Hal Galper (1938– )
Erroll Garner (1921–1977)
Jimmy Garrison (1933–1976)
Stan Getz (1927–1991)
Dizzy Gillespie (1917–1993)
Jimmy Giuffre (1921–2008)
Gil Goldstein (1950– )
Benny Golson (1929– )
Benny Goodman (1909–1986)
Mick Goodrick (1945– )
Dexter Gordon (1923–1990)
Danny Gottlieb (1953– )
Freddie Green (1911–1987)
Larry Grenadier (1966– )
Al Grey (1925–2000)
Don Grusin (1941– )

H
Bobby Hackett (1915–1976)
Charlie Haden (1937– )
Bob Haggart (1914–1998)
George Hall
Jim Hall (1930– )
Mal Hallett (1893–1952)
Chico Hamilton (1921– )
Lionel Hampton (1908–2002)
Herbie Hancock (1940– )
W.C. Handy (1873–1958)
Roy Hargrove (1969– )
Tom Harrell (1946– )
Eddie Harris (1936–1996)
Coleman Hawkins (1904–1969)
Erskine Hawkins (1914–1993)
Roy Haynes (1925– )
Percy Heath (1923–2005)
Horace Heidt (1901–1986)
Fletcher Henderson (1897–1952)
Joe Henderson (1937–2001)
Woody Herman (1913–1987)
Billy Higgins (1936–2001)
Earl Hines (1903–1983)
Milt Hinton (1910–2000)
Johnny Hodges (1906–1970)
Billie Holiday (1915–1959)
Lena Horne (1917–2010)
Freddie Hubbard (1938–2008)
Will Hudson (1908–1981)
Steve Hunt
Ina Ray Hutton (1916–1984)

I
Charlie Irvis (1899–1939)
Chuck Israels (1936– )
David Izenzon (1932–1979)

J
Chubby Jackson (1918–2003)
Cliff Jackson (1902–1970)
Milt Jackson (1923–1999)
Tony Jackson (1875–1921)
Illinois Jacquet (1922–2004)
Harry James (1916–1983)
Keith Jarrett (1945– )
Leroy Jenkins (1932–2007)
Bill Johnson (1872–1972)
Bunk Johnson (1889–1949)
James P. Johnson (1894–1955)
J.J. Johnson (1924–2001)
Marc Johnson (1953– )
Elvin Jones (1927–2004)
Hank Jones (1918–2010)
Isham Jones (1894–1956)
Jo Jones (1911–1985)
Jonah Jones (1909–2000)
Quincy Jones (1933– )
Norah Jones (1979– )
Philly Joe Jones (1923–1985)
Thad Jones (1923–1986)
Bradley Joseph (1965– )
Scott Joplin (1868–1917)
Louis Jordan (1908–1975)
Dick Jurgens (1910–1995)

K

Connie Kay (1927–1994)
Sammy Kaye (1910–1987)
Grace Kelly (1992– )
Stan Kenton (1911–1979)
Hal Kemp (1904–1940)
Freddie Keppard (1890–1933)
Barney Kessel (1923–2004)
Kent Kessler (1957– )
Steve Khan (1947– )
Wayne King (1901–1985)
Andy Kirk (1898–1992)
Lee Konitz (1927– )
Dave Koz (1963– )
Diana Krall (1964– )
Wayne Krantz (1956– )
Gene Krupa (1909–1973)
Steve Kuhn (1938– )
Kay Kyser (1905–1985)

L
Steve Lacy (1934–2004)
Scott LaFaro (1936–1961)
Papa Jack Laine (1873–1966)
Eddie Lang (1902–1933)
Nick LaRocca (1889–1961)
Yusef Lateef (1920– )
Elliot Lawrence (1925– )
Hubert Laws (1939– )
Yank Lawson (1911–1995)
Ramsey Lewis (1935– )
Lonnie Liston Smith (1940– )
Charles Lloyd (1938– )
Guy Lombardo (1902–1977)
Johnny Long (1914–1972)
Joe Lovano (1952– )
Jimmie Lunceford (1902–1947)

M

Mike Mainieri (1938– )
Wingy Manone (1900–1982)
Branford Marsalis (1960– )
Wynton Marsalis (1961– )
Freddy Martin (1906–1983)
Lyle Mays (1953– )
Christian McBride (1972– )
Paul McCandless (1947– )
Bobby McFerrin (1950– )
Hal McIntyre (1914–1959)
Robin McKelle (1976– )
Al McKibbon (1919–2005)
Ray McKinley (1910–1995)
Carmen McRae (1920–1994)
Jay McShann (1916–2006)
Jack McVea (1914–2000)
John Medeski (1965– )
Brad Mehldau (1970– )
Pat Metheny (1954– )
Glenn Miller (1904–1944)
Marcus Miller (1959– )
Charles Mingus (1922–1979)
Joni Mitchell (1943– )
Red Mitchell (1927–1992)
Charles Moffett (1929–1997)
Charnett Moffett (1967– )
Miff Mole (1898–1961)
Thelonious Monk (1917–1982)
Vaughn Monroe (1911–1973)
Wes Montgomery (1923–1968)
James Moody (1925–2010)
Glen Moore (1941– )
Joe Morello (1928–2011)
Lee Morgan (1938–1972)
Russ Morgan (1904–1969)
Jelly Roll Morton (1889–1941)
Mike Mosiello (1896–1953)
Bennie Moten (1894–1935)
Gerry Mulligan (1927–1996)

N
Fats Navarro (1923–1950)
Ozzie Nelson (1906–1975)
Red Nichols (1905–1965)
Ray Noble (1903–1978)
Jimmie Noone (1895–1944)
Red Norvo (1908–1999)
Adam Nussbaum (1955– )

O
Anita O'Day (1919–2006)
Joe "King" Oliver (1885–1938)
Kid Ory (1886–1973)
Greg Osby (1960– )

P

Walter Page (1900–1957)
Roy Palmer (1892–1962)
Tiny Parham (1900–1943)
Charlie Parker (1920–1955)
William Parker (1952– )
Joe Pass (1929–1994)
Tony Pastor (1907–1969)
Jaco Pastorius (1951–1987)
Gary Peacock (1935– )
Art Pepper (1925–1982)
Oscar Pettiford (1922–1960)
Madeleine Peyroux (1974– )
Ben Pollack (1903–1971)
Chris Potter (1971– )
Bud Powell (1924–1966)
Teddy Powell (1905–1993)
Pino Presti (1943– )
André Previn (1929– )
Louis Prima (1910–1978)
Don Pullen (1941–1995)

Q
Ike Quebec (1918–1963)
Gene Quill (1927–1988)

R
Sun Ra (1914–1993)
Boyd Raeburn (1913–1966)
Henry Ragas (1897–1919)
Junior Raglin (1917–1955)
Jimmy Raney (1927–1995)
Don Redman (1900–1964)
Alvino Rey (1908–2004)
Buddy Rich (1917–1987)
Lee Ritenour (1952– )
Sam Rivers (1923– )
Max Roach (1924–2007)
Ikey Robinson (1904–1990)
Jim Robinson (1892–1976)
Steve Rodby (1954– )
Marcus Rojas (1962– )
Sonny Rollins (1930– )
Charlie Rouse (1924–1988)
George Russell (1923–2009)
Hal Russell (1926–1992)

S

Joe Sample (1939– )
David Sanborn (1945– )
Pharoah Sanders (1940– )
Andy Sannella (1900–1962)
Carlos Santana (1947– )
Jan Savitt (1907–1948)
John Scofield (1951– )
Raymond Scott (1908–1994)
Tony Scott (1921–2007)
Charlie Shavers (1920–1971)
Artie Shaw (1910–2004)
George Shearing (1919– )
Archie Shepp (1937– )
Sahib Shihab (1925–1989)
Wayne Shorter (1933– )
Horace Silver (1928– )
Nina Simone (1933–2003)
Pete Sims (1938– )
Zoot Sims (1925–1985)
Bessie Smith (1894–1937)
Jabbo Smith (1908–1991)
Jimmy Smith (1928–2005)
Stuff Smith (1909–1967)
Willie Smith (1910–1967)
Lew Soloff (1944– )
Esperanza Spalding (1984– )
Muggsy Spanier (1901–1967)
Charlie Spivak (1907–1982)
Mike Stern (1953– )
Rex Stewart (1907–1967)
Charley Straight (1891–1940)
Billy Strayhorn (1915–1967)
Dick Sudhalter (1938–2008)
Steve Swallow (1940– )
Einar Aaron Swan (1903–1940)

T
Art Tatum (1909–1956)
Billy Taylor (1906–1986)
Cecil Taylor (1929– )
Jack Teagarden (1905–1964)
Clark Terry (1920– )
Claude Thornhill (1908–1965)
Martha Tilton (1915–2006)
Bobby Timmons (1935–1974)
Lorenzo Tio (1893–1933)
Juan Tizol (1900–1984)
Mel Tormé (1925–1999)
Ralph Towner (1940– )
Bobby Troup (1918–1999)
Frankie Trumbauer (1901–1956)
Big Joe Turner (1911–1985)
McCoy Tyner (1938– )
Stanley Turrentine (1934–2000)

V
Ken Vandermark (1964– )
Sarah Vaughan (1924–1990)
Charlie Ventura (1916–1992)

W

Narada Michael Walden (1952– )
Bennie Wallace (1946– )
Fats Waller (1904–1943)
Dinah Washington (1924–1963)
Benny Waters (1902–1998)
Ethel Waters (1896–1977)
Julius Watkins (1921–1977)
Chick Webb (1905–1939)
Ben Webster (1909–1973)
Dave Weckl (1960– )
Ted Weems (1901–1963)
Lawrence Welk (1903–1992)
Paul Wertico (1953– )
Paul Whiteman (1890–1967)
Mark Whitfield (1967– )
Clarence Williams (1898–1965)
Cootie Williams (1911–1985)
Mars Williams (1955– )
Gary Willis (1957– )
Larry Willis (1942– )
Mary Lou Williams (1910–1981)
Cassandra Wilson (1955– )
Teddy Wilson (1912–1986)
Kai Winding (1922–1983)
Paul Winter (1939– )
Phil Woods (1931– )
Reggie Workman (1937– )
Eugene Wright (1923– )

Y
Larry Young (1940–1978)
Lester Young (1909–1959)
Trummy Young (1912–1984)

Z
John Zorn (1953– )

Svenska jazzmusiker

A
Anna Pauline Andersson
Jan Adefeldt
Ulf Adåker
Miriam Aida
Helge Albin (Tolvan Big Band)
Mathias Algotsson
Jan Allan
Björn Alke
Lulu Alke
Karl-Martin Almqvist
Peter Almqvist
Bengt Andersson Råssbyn
Krister Andersson
Sven Arefeldt
Kenneth Arnström
Peter Asplund

B
Alice Babs
Hans Backenroth
Lars Bagge
Gustavo Bergalli
Anders Bergcrantz
Bengt Berger
Ludvig Berghe
Dan Berglund
Gunnar Bergsten
Rolf Billberg
Hector Bingert
Gunnar Björksten
Johan Borgström
Monica Borrfors
Christer Boustedt
Simon Brehm
Bosse Broberg
Jan Brolin
Magnus Broo
Harry Bäcklund

C
Janne Loffe Carlsson
Rune Carlsson
Josefin Cronholm
Claes Crona

D
Nils-Bertil Dahlander
Peter Danemo
Lars Danielsson
Palle Danielsson
Monica Dominique
Arne Domnérus

E
Thore Ehrling
Rune Ellboj
Ernie Englund
Rolf Ericson
Backa Hans Eriksson
Göran Eriksson
Lars Erstrand

F
Kenneth Fagerlund
Åke Fagerlund
Maffy Falay
Stefan Forséen
Tomas Frank
Börje Fredriksson
Jon Fält

G
Olof Grafström ("Grav-Olle")
Lars Gullin
Peter Gullin
Torbjörn Gulz
Anders Gustafsson
Kenta Gustafsson
Mats Gustafsson
Rigmor Gustafsson
Rune Gustafsson
Miff Görling
Zilas Görling

H
Anders Hagberg
Bengt Hallberg
Åke "Stan" Hasselgård
Ted Hector
Sonya Hedenbratt
Gugge Hedrenius
Jonas Holgersson
Björn Holmsten
Gilbert Holmström
Torbjörn Hultcrantz
Örjan Hultén
John Högman
Johan Hörlén

I
Ove Ingemarsson
Emil Iwring

J
Claes Janson
Lars Jansson
Thore Jederby
Jan Johansson
Ove Johansson
Per "Ruskträsk" Johansson
Per "Texas" Johansson
Sven-Åke Johansson
Åke Johansson
Gunnar Johnson
Malte Johnson
Ulf Johansson Werre
Krister Jonsson
Anders Jormin
Bo Juhlin
Tomas Jäderlund
Stig "Lalle" Johansson
Björn Järvheden

K
Hasse Kahn
Lindha Kallerdahl
Sture Kallin
Daniel Karlsson
Jacob Karlzon
Anders Kjellberg
Göran Klinghagen
Jonas Knutsson
Jonas Kullhammar
Tommy Koverhult
Tommy Kotter
Fredrik Kronkvist

L
Nils Landgren
Lale Larson / Lalle Larsson
Rolf Larsson
Nisse Lind
Ove Lind
Nils Lindberg
Anders Linder
Gösta Linderholm
Kurt Lingren
Lasse Lindgren
Magnus Lindgren
Jeanette Lindström
Anders "Chico" Lindvall
Fredrik Ljungkvist
Jan Lundgren
Mårten Lundgren
Willy Lundin
Jan Lööf
Susanna Lindeborg

M
Rickard Malmsten
Joakim Milder
Yasuhito Mori

N
Gunnar "Silja-Bloo" Nilson
Jörgen Nilsson
Sture Nordin
Bengt "Frippe" Nordström
Fredrik Nordström
Jack Norén
Fredrik Norén (trummis)
Fredrik Norén (trumpetare)
Jakob Norgren
Carl-Henrik Norin
Charlie Norman
Erik Norström
Lina Nyberg
Robert Nordmark

P
Anders Persson
Åke Persson
Andreas Pettersson
Linda Pettersson
Nannie Porres

R
Folke Rabe
Weine Renliden
Georg Riedel
Bernt Rosengren
Bjarne Roupé
Gösta Rundqvist
Niclas Rydh
Mikael Rådberg

S
Nisse Sandström
Max Schultz
Lars Sjösten
Martin Sjöstedt
Kari Sjöstrand
Christian Spering
Sune Spångberg
Johan Stengård
Bobo Stenson
Leppe Sundevall
Esbjörn Svensson
Ewan Svensson
Gunnar Svensson
Harald Svensson
Lasse Sandborg
Lalle Svensson
Reinhold Svensson

T
Eje Thelin
Gösta Theselius

W
Jojje Wadenius
Ulf Wakenius
Bengt-Arne Wallin
Per Henrik Wallin
Henrik Wartel
Caroline Wennergren
Lasse Werner
Putte Wickman
Anders Widmark
Bengt Wittström ("Bengan Wittström")
Bo Wärmell

Z
Torbjörn Zetterberg
Monica Zetterlund

Å
Lennart Åberg
Sture Åkerberg
Yngve Åkerberg

Ö
Rune Öfwerman
Kjell Öhman
Irmgard Österwall
Seymour Österwall
Pétur Östlund

Tyska jazzmusiker

B
Peter Brötzmann

D
Wolfgang Dauner
Klaus Doldinger

J
Theo Jörgensmann

K
Peter Kowald

M
Albert Mangelsdorff

S
Manfred Schoof

V
Alexander von Schlippenbach

W
Eberhard Weber

Övriga jazzmusiker

A
Arild Andersen
Svend Asmussen

B
Han Bennink
Michiel Borstlap (1966– ) (Nederländerna)

F
Georgie Fame

G
Nat Gonella (1908–1998) (Storbritannien)
Stéphane Grappelli

J
Egil Johansen

K
Sigurd Køhn

M
John McLaughlin (1942– ) (Storbritannien)
Nils Petter Molvær
Erik Mongrain (1980– ) (Kanada)

P
Oscar Peterson (1925–2007) (Kanada)
Jean-Luc Ponty (1942– ) (Frankrike)

R
Django Reinhardt
Harry Roy (1900–1971) (Storbritannien)

S
Sade (1959– ) (Storbritannien)

T
Toots Thielemans
Jelle van Tongeren (1980– ) (Nederländerna)

W
Bugge Wesseltoft

Ø
Niels-Henning Ørsted Pedersen

Se även 
 Lista över jazzpianister

 
Listor över musiker